Voorlopige Regering kan betekenen:
 Voorlopige regering van België (1814-1815), voorlopige regering georganiseerd door de geallieerde machten, vervolgens in handen genomen door het Huis van Oranje.
Voorlopige Regering (Rusland), voorlopige regering in 1917 in Rusland.
Voorlopige Regering van autonoom Siberië, voorlopige regering van de Witten in 1918 in Siberië.
Voorlopige Regering van Autonoom Siberië (Derber)
Voorlopige Regering van Autonoom Siberië (Vologodsky)
Voorlopige Regering van de Republiek China, Japans marionettenbewind in China van 1937–1940 tijdens de Tweede Chinees-Japanse Oorlog.

Zie ook
Voorlopig Bewind (doorverwijspagina)